En biologie, l'opercule (du latin operculum) est une partie du corps qui sert de couvercle : 
 chez les champignons ascomycètes, un clapet au sommet de l'asque permettant de libérer les spores à maturité ;
 chez les gastéropodes, l'opercule est une membrane cornée ou calcaire attachée au pied et qui permet de refermer l’entrée de la coquille. Elle se différencie de l'épiphragme par son aspect dynamique.
 chez les insectes, l'opercule est une plaque qui couvre et protège les branchies abdominales ;
 chez les poissons, l'opercule est une plaque osseuse qui ferme les ouïes.

Notes et références 

Lexique de l'anatomie